Il doppio del torneo di tennis Tarzana Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Bogomolov, Jr. e Travis Rettenmaier che hanno battuto in finale Nathan Healey e Robert Smeets 63-7, 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Harel Levy (quarti di finale)
 Paul Baccanello /  Frédéric Niemeyer (semifinali)

 Nathan Healey /  Robert Smeets (finale)
 Florin Mergea /  Horia Tecău (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tarzana Challenger 2005